Thermi kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Thermi, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Thérmi, kommunhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis,